Навахо има више значења:
 Навахо
 Округ Навахо (Аризона)
 Навахо (Нови Мексико)